Катерам () е отбор от Формула 1 със седалище във Великобритания.

История 
Отборът се появява във формула 1 за първи път през 2010 г. като Лотус Тийм. През 2011 г. екипът предлага през сезон 2012 името да бъде сменено на Катерам, а Рено сменя името си на Лотус. През 2011 г. отборът завърши на 10-о място при конструкторите с три 13-и места, две от Трули и едно от Ковалайнен.

2012 
Ярно Трули и Хейки Ковалайнен отново подписват с тима. На 17 февруари, екипът обяви, че Виталий Петров ще замени Трули заедно с Ковалайнен за сезон 2012. Екипът си осигурява 10-о място в генералното класиране при пилотите. В последното състезание Виталий Петров постига най-високото място за отбора – 11-о.

2013 
На 23 ноември 2012 г., беше обявено, че пилотът на Маруся, Шарл Пик е подписал многогодишен договор с отбора. Негов съотборник ще бъде новобранецът Гиедо ван дер Гарде. Шарл Пик достига 14-о място в Малайзия и Южна Корея, a Гидо ван дер Гарде - 14-о място в Унгария като това е най-доброто постижение за сезон 2013.

Статистика

Източници 

 Информация в сайта на Формула 1

Външни препратки 
 Официален уебсайт 

Конструктори от Формула 1
Автомобилен спорт в Малайзия